Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Dakota de Sud.

 
Oameni
Dakota de Sud